Gwieździniec – przepływowe jezioro rynnowe położone na pograniczu Pojezierza Bytowskiego i Równiny Charzykowskiej w regionie Kaszub zwanym Gochami w powiecie bytowskim województwa pomorskiego.

Jeziora na Pojezierzu Bytowskim
Jeziora w gminie Lipnica
Jeziora polodowcowe
Gochy